

Patronyme
 Anne Delobel (1949- ) est une coloriste de bande dessinée française.
 Isabelle Delobel (1978- ) est une patineuse artistique française.
 Jean Delobel (1933- ) est un homme politique français.
 Laurence Delobel-Faralicq (1882-1973), une miniaturiste française
 Nicolas Delobel (1693-1763), un artiste-peintre français.

Références 

Homonymie de patronyme